Il doppio maschile degli Internazionali d'Italia 1988 sono stati un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Jorge Lozano e Todd Witsken hanno battuto in finale Anders Järryd e Tomáš Šmíd 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Anders Järryd /  Tomáš Šmíd (finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)
 Laurie Warder /  Blaine Willenborg (quarti di finale)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (Campioni)

 Rick Leach /  Jim Pugh (primo turno)
 Pat Cash /  Guy Forget (quarti di finale)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (semifinali)
 Hans Gildemeister /  Andres Gomez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1988